Kopytów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Kopytów est un village polonais de la gmina de Błonie située dans le powiat de Varsovie-ouest et dans la voïvodie de Mazovie.
 Kopytów est un village polonais de la gmina de Kodeń située dans le powiat de Biała Podlaska et dans la voïvodie de Lublin.